Linea F – linea della metropolitana di Buenos Aires
 Linea F – linea della metropolitana di New York